La Coppa di Russia 2005-2006 () è la 5ª Coppa di Russia di pallacanestro maschile.

Squadre 
Partecipano 50 squadre iscritte alla Superliga A 2005-2006 e alla Superliga B.

Regolamento 
Sono previste tre fasi:
Fase I: 30 squadre vengono divise in sette gruppi tramite il principio territoriale, le prime classificate avanzano al secondo turno.
Fase II: alle squadre del turno precedente si uniscono le partecipanti alla Superliga A 2005-2006 (le migliori quattro della stagione 2004-2005 accedono direttamente agli ottavi di finale); inizia la fase ad eliminazione con partite di andata e ritorno.
Fase III: la fase finale si disputa attraverso una Final Four.

Primo turno

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo F1

Gruppo F2

Tabelloni

Secondo turno

Tabellone

Final Four

Finale

Voci correlate 
Superliga A 2005-2006

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2005
Pallacanestro nel 2006
Coppa di Russia di pallacanestro maschile